М-31

 М-31 — советский реактивный снаряд калибра 300 мм разработанный в 1942 году, дальнейшее развитие М-30.
 М-31 (прозвища: «Лука Мудищев», «Иван-долбай») — советская реактивная переносная (перевозимая) пусковая установка рамной (из дерева) конструкции для запуска реактивных снарядов М-30, М-31, М-20, разработанная заводом «Компрессор», в дальнейшем на её основе создана самоходная (мобильная) пусковая установка с направляющими сотового типа БМ-31-12.

См. также 
 M31
 М 31
 M/31